Vĩnh Long steht für:
 Vĩnh Long (Provinz), eine vietnamesische Provinz
 Vĩnh Long (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz